Revolt steht für:

 Re-Volt, ein Rennspiel
 SAM II Revolt, ein Elektroauto, siehe Sam (Elektroauto)
 ReVolt (Schiff), ein Konzeptschiff
 Revolt (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2017